Краков може бити:

 Краков, град у Пољској
 Краков (Висконсин), насељено мјесто у америчкој савезној држави Висконсин
 Краков (Немачка), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија
 Краков (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република